Nógrád – comune dell'Ungheria
 Contea di Nógrád – contea dell'Ungheria attuale
 Comitato di Nógrád – antico comitato del Regno d'Ungheria